Мъркюри Иншуърънс Оупън 2012 е 3-тото издание на Мъркюри Иншуърънс Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в американския град Карлсбад от 16 до 22 юли.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл

WTA Тур 2012
Турнири по тенис в САЩ
Спорт в Калифорния